|-
| 209301 - || || 25 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209302 - || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 209303 - || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 209304 - || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 209305 - || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 209306 - || || 16 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209307 - || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209308 - || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 209309 - || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209310 - || 2004 AP || 12 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209311 - || || 13 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209312 - || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209313 - || || 12 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209314 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209315 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209316 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209317 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209318 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209319 - || || 22 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209320 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209321 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209322 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209323 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209324 - || || 27 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209325 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209326 - || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209327 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209328 - || || 27 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209329 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209330 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209331 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209332 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209333 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209334 - || || 16 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209335 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209336 - || || 9 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209337 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209338 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209339 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209340 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209341 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209342 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 209343 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209344 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209345 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209346 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209347 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209348 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209349 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209350 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209351 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209352 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209353 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 209354 - || || 20 de febrer de 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 209355 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209356 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209357 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209358 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209359 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209360 - || || 19 de febrer de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 209361 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209362 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209363 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209364 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209365 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209366 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209367 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209368 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209369 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209370 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209371 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209372 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209373 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209374 - || || 15 de març de 2004 || Ottmarsheim || Ottmarsheim
|-
| 209375 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209376 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 209377 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209378 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209379 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209380 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209381 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209382 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209383 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209384 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209385 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209386 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209387 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209388 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209389 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209390 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209391 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209392 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209393 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209394 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209395 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209396 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209397 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209398 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209399 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209400 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
|}

9